International Lawn Tennis Challenge 1937 je bil dvaintrideseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1937 v športu
1937